Oroszország
Molcsanovo – település az Amuri területen
Molcsanovo – település Mordvinföldön
Molcsanovo – település a Tomszki területen